Koejbysjev (stad), een Russische stad in oblast Novosibirsk
Bolgar (Tatarije), een stad in Rusland met de naam  Koejbysjev tussen 1935 en 1991
Samara (oblast Samara), een stad in Rusland met de naam Koejbysjev tussen 1935 en 1991

Personen met de achternaam Koejbysjev
Valerian Koejbysjev, een Russische revolutionair, militair en politicus in de sovjettijd